Cottsia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cottsia ingår i familjen Malpighiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Cottsia